Erik (voornaam), een mannelijke Scandinavische, maar ook Friese voornaam
 Erik (Pratchett), het negende deel uit de Schijfwereld-serie van de Britse schrijver Terry Pratchett
 Erik (Roodbaard), een hoofdpersonage uit de stripreeks Roodbaard van Jean-Michel Charlier en Victor Hubinon
 Erik (worstelaar)